Bengt Algotsson kan avse:

Bengt Algotsson (Algotssönernas ätt)
Bengt Algotsson (Bengt Hafridssons ätt) (död 1360)